Heywood kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Heywood, Greater Manchester, stad, England, Greater Manchester, 
 Heywood, Wiltshire, ort, England, Wiltshire, 
 Heywood, Norfolk, civil parish, England, Norfolk,